— японский актёр озвучивания, певец. Сотрудничает с Aoni Production.
Известен благодаря таким ролям в аниме, как Тамахомэ в Fushigi Yuugi, Шульдих в Weiß Kreuz, Хиро Юи в Gundam Wing, Сэто Кайба в Yu-Gi-Oh! и Зелгадис в Slayers.

Биография 
Хикару Мидорикава родился 2 мая 1968 года в городе Отавара, префектура Тотиги. Дебют его в роли сэйю состоялся в 1988 году в аниме Be-Bop High School.
Мидорикава являлся членом популярной группы сэйю E.M.U, возникшей 15 сентября 1995 года. Помимо него в состав группы входили также Рётаро Окиаю, Нобутоси Хаяси (Нобутоси Канна), Хидэо Исикава и Дайсукэ Сакагути. В марте 2000 года группа была официально распущена.
Мидорикава часто озвучивает яойные драмы, причем появляется в них в роли как сэмэ, так и укэ, благодаря широкому диапазону голоса.

Роли 
 Code Geass: Lelouch of the Rebellion — Ли Синкэ
 Cowboy Bebop — Лин
 Diabolik Lovers — Аято Сакамаки
 Fate/Zero — Лансер
 Gundam Wing — Хиро Юи
 Katanagatari — Саби Хакукэй
 Kigeki — Чёрный мечник
 Saber Marionette — Фауст
 Saya no Uta — Фуминори
 Slayers — Зелгадис
 Suki na Mono wa Suki Dakara Shouganai!! — Сора Хасиба
 Sweet Pool — Дзэнъя Окинага
 Togainu no Chi — Сики
 Tokyo Mew Mew — Кэйитиро Акасака
 Weiß Kreuz — Шульдих
 Yu-Gi-Oh! — Сэто Кайба
 Детектив Конан — Тоя Айкава
 Крутой учитель Онидзука — Ёсито Кикути
 Таинственная игра — Тамахомэ
 Starry Sky — Ё Томоэ
 Dragonball Z — Номер 16, Теншинхан, Пиккон
 Clannad — Юсукэ Ёсино
 Fate/Grand Order — Диармайд О’Дуйвне
 Danganronpa V3: Killing Garmony — Амами Рантаро
 Onmyoji — Ichimokuren
 One-Punch Man — Garou
 Koisuru Boukun — Тацуми Соити
 Black Clover — Зора Идеаре
 Sakamoto Desu ga — Сакамото
 Mo Dao Zu Shi — Цзян Чэн (японская озвучка)
 Nightshade — Гоэмон Исикава
 SK8 the Infinity — Каору Сакураясики, он же Черри Блоссом

Ссылки 
 Страница Мидорикавы на сайте компании Aoni Production

 В базах данных